Recadrage peut être relatif au :
 recadrage d’image ;
 recadrage en vidéo ;
 recadrage sémantique qui opère à partir d’une substitution d'un terme trop connoté par un autre ;
 recadrage en psychothérapie (PNL).

Voir aussi 
 Cadre photographique